Александр Привалов:
 Привалов, Александр Николаевич (род. 1950) — советский журналист и публицист, телеведущий, генеральный директор журнала «Эксперт».
 Привалов, Александр Васильевич (1933—2021) — советский биатлонист.